Albi bezeichnet:

 Albi, eine Stadt im französischen Département Tarn, davon abgeleitet die Verwaltungseinheiten
 Arrondissement Albi
 Kanton Albi-Centre
 Kanton Albi-Est
 Kanton Albi-Nord-Est
 Kanton Albi-Nord-Ouest
 Kanton Albi-Ouest
 Kanton Albi-Sud
 Albi (Kalabrien), ein Ort in Italien
 Albi (Lleida), eine Gemeinde in der Provinz Lleida in Spanien
 Albi (Sibiu), ein Dorf in Rumänien
 Albi (Getränkehersteller), ein deutscher Getränkehersteller
 Circuit d’Albi, eine Motorsport-Rennstrecke
 Albi (Rapper) (* 1996), deutscher Rapper

Albi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Albi (meist Alpi, auch Alpy), Besitzer einer Wandermenagerie um 1800

Siehe auch:
 Albee